

События 
 Консулы: Публий Семпроний Соф (будущий понтифик, плебей) и Публий Сульпиций Саверрион (патриций); плебейские эдилы: Гней Домиций Кальвин Максим, Гней Флавий и Квинт Аниций Пренестин; цензоры: Квинт Фабий Максим Руллиан (патриций) и Публий Деций Мус (плебей); верховный понтифик: Публий Корнелий Сципион Барбат.
 В Древнем Риме ограничены права вольноотпущенников. Аппий Клавдий Цек составил и издал сборник формул, употреблявшихся при судопроизводстве. Гней Флавий (писец) освятил храм Согласия, преодолев сопротивление великого понтифика Корнелия Сципиона Барбата, который запретил освящать храм не консулу. Флавий утвердил новый порядок летоисчисления.
 Мир между Римом и самнитами. Самниты уступают Кампанию и некоторые незначительные округа Риму и приняты в равноправный союз. Победа над эквами, взят 31 город эквов, их племя почти уничтожено. Триумф Публия Сульпиция.
 Агафокл принимает титул «царя сицилийцев».
 Афиняне примирили Родос с Деметрием. Родос вынужден заключить союз с Антигоном. Деметрий вернулся в Элладу, прогнал Кассандра, разбил его у Фермопил и занял Гераклею. 6000 македонян перебежали к Деметрию. Деметрий объявил свободу всем грекам к югу от Фермопил. Деметрий высадился в Беотии. Фиванцы приняли его сторону.
 Деметрий захватил Филу и Панакт, где стояли отряды Кассандра, и направился в Пелопоннес, занял весь Скалистый берег и Аркадию, кроме Мантинеи, очистил от сторожевых отрядов Сикион, Аргос и Коринф. В Акрокоринфе он оставил гарнизон. В Аргосе он взял распорядительство на играх, женился на Деидамии, сестре Пирра, и был провозглашён вождём Эллады.
 304/303 — афинский архонт-эпоним Ферекл.
 304/303-284/283 — царь Боспора Спарток III. Договор с Афинами.

Родились 
 Ашока, правитель империи Маурьев с 273 по 232 год до н. э.

См. также

Примечания